Ellis Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Ellis Lake (Florida), im Sumter County
 Ellis Lake (Idaho), im Valley County
 Ellis Lake (Kalifornien), im Placer County
 Ellis Lake (Michigan), im Grand Traverse County
 Ellis Lake (Minnesota), im Douglas County
 Ellis Lake (New York), im Cortland County